Power Macintosh, PowerMac G5 или PowerMac — наименование линейки персональных компьютеров производства компании Apple, основанных на процессорах архитектуры PowerPC.
Эта линейка является 2-м поколением компьютеров Macintosh.

Описание 
Apple Computer начала производство Power Macintosh в 1994 году, и первые модели были оснащены программной эмуляцией процессоров серии Motorola 680x0.
Этот эмулятор был необходим для обеспечения совместимости с программным обеспечением, разработанным для использования с компьютерами 1-го поколения Macintosh.
Эмулятор был включен в ПЗУ компьютеров и эмулировал практически всё ПО и даже большую часть ОС Apple Mac OS.

В 1994 году серия Power Macintosh продавалась параллельно с классическими компьютерами Macintosh и являлась выделенной линейкой компьютеров для пользователей, которым требовалась высочайшая производительность и, следовательно, которые могли заплатить высокую цену.
Первоначало основными потребителями являлись профессиональные пользователи и университетские исследовательские центры.

На серии Apple Power Macintosh были испытаны все основные технологические новшества, включая двухпроцессорные системы с жидкостным охлаждением, и др.

Операционная система 
Первой версией ОС, специально адаптированной для компьютеров Power Macintosh с процессорами PowerPC, являлась ОС Apple Mac OS 8, выпущенная 26 июля 1997 года.
До этого момента на компьютеры Power Macintosh устанавливалась одна из модификаций ОС Apple System 7 (относящаяся к семейству Mac OS) изначально созданная для 1-го поколения компьютеров Macintosh с процессорами архитектуры Motorola 680x0.

С 2001 года на Power Macintosh компания Apple стала устанавливать версии новой ОС Apple Mac OS X, относящейся к семейству UNIX-подобных операционных систем, и изначально разработанной для компьютеров Power Macintosh с процессорами PowerPC.

См. также 
 iMac
 Mac Pro
 Macintosh

Примечания

Ссылки 

 

Оборудование Apple Inc.